Реч дијафрагма (од грчки диа, кроз, преко и фрагма, ограда) има више значења:
 дијафрагма је мишић смештен између грудног коша и трбуха;
 дијафрагма је оптички инструмент којим се контролише проток светлости;
 Посебно дијафрагма која се користи код фотографског апарата;
 дијафрагма је средство за женску контрацепцију.